2 miejscowości w Polsce:
 Rapaty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Rybno
 Rapaty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Gietrzwałd